У Лихтенштајну постоји 11 општина. Деле се у две групе - Доњи Лихтенштајн (-{Unterland}-) и Горњи Лихтенштајн (-{Oberland}-).

Општине

Спољашње везе 
Општине Лихтенштајна
Балцерс
Вадуц
Гамприн
Ешен
Маурен
Планкен
Ругел
Тризен
Тризенберг
Шан
Шеленберг

Лихтенштајн

Лихтенштајн